Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, museu de geologia ubicat a Leiden, als Països Baixos
 Museu Romanogermànic (del seu nom en alemany Römisch-Germanisches Museum), museu arqueològic ubicat a Colònia, a Alemanya
 Rot-Grün-Mitte, pacte progressista en el govern municipal de la ciutat de Berna, a Suïssa
 Govern Revolucionari de Manipur (del seu nom en anglès Revolutionary Government of Manipur), moviment nacionalista històric de Manipur, a l'Índia
 RGM-84 Harpoon (de l'acrònim en anglès waRship + Ground + Missile), míssil antivaixell fabricat als Estats Units
 RGM-40 Kastet (de l'acrònim en rus Ручной ГранатоМёт, transliterat Rutxnoi GranatoMiot), llançagranades fabricat a Rússia